Pelle – tessuto biologico
 Pelle – materiale ricavato dalla pelle animale
 Cuoio – materiale ricavato dalla concia della pelle animale, detto anche pelle o pellame nel linguaggio corrente
 Pelle – 'Ndrina della Ndrangheta
 Pelle – album dei Punkreas del 2000
 Pelle (Pieles) – film del 2017 diretto da Eduardo Casanova
Pelle – nome proprio di persona scandinavo maschile

Persone

Pelle
 Alice Pelle – cantautrice italiana
 Anikó Pelle – pallanuotista ungherese naturalizzata italiana
 Anthony Pelle – ex cestista statunitense
 Antonio Pelle – mafioso italiano, capobastone della 'Ndrangheta
 Guglielmo Pelle – condottiero italiano
 István Pelle – ginnasta ungherese
 Jean-Claude George Pelle – astronomo amatoriale francese
 Norvel Pelle – cestista antiguo-barbudano naturalizzato libanese
 Salvatore Pelle – mafioso italiano della 'Ndrina di San Luca, figlio di Antonio

Pellè
Graziano Pellè – calciatore italiano